Глянец или блеск — свойство материалов.
 Глянец — российский художественный фильм 2007 года режиссёра Андрея Кончаловского.
 Глянец — телепрограмма.
 Глянец, глянцевые журналы — собирательное название периодических изданий — «гламурной» направленности, а также и как синоним самого слова «гламур».
 Глянец — ткань, разновидность сатина, имитирующая шёлк.